Osceola County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Osceola County (Florida)
Osceola County (Iowa)
Osceola County (Michigan)

Zie ook
 Osceola (doorverwijspagina)